Henn kan syfta på:

 Henn (arkitektkontor) – ett tyskt arkitektkontor grundat 1979

Personer
 Christian Henn (1964–), en västtysk tävlingscyklist